Андре́й Виногра́дов:
 Виноградов, Андрей Вячеславович (род. 1968) — советский и российский хоккеист.
 Виноградов, Андрей Станиславович (род. 1959) — российский композитор, аранжировщик, исполнитель на колесной лире.
 Виноградов, Андрей Степанович (1905—1947) — майор, Герой Советского Союза.
 Виноградов, Андрей Юрьевич (род. 1976) — российский историк-антиковед, археолог и переводчик.